AGV je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Automotrice à grande vitesse, francoski hitri potniški vlak podjetja Alstom;
 Amisano Gino Valenza, italijanski proizvajalec motorističnih čelad.